Рейс 101 может иметь следующие значения:
 Рейс 101 Agni Air
 Рейс 101 Air-India
 Рейс 20/101 Аэрофлота
 Рейс 101 Chalk's Ocean Airways
 Рейс 101 Fine Air
 Рейс 101/435 Аэрофлота
 Рейс 101 ВВС Польши
 Рейс 101 ВВС СССР
 Рейс 101 ТАБСО